Jonas Häger, född 25 maj 1987 i Sollentuna, är en svensk serieentreprenör mest känd för att ha grundat rättsdatabasen Lexbase och dess systerbolag nyhetsbyrån Verifiera. Häger är också ansvarig utgivare för Rättegångspodden och podden Motiv som publicerar dokumentärer om svenska kriminalfall.

Källor

Födda 1987
Levande personer
Män
Svenska entreprenörer under 2000-talet
Personer från Sollentuna